Ринкон де Хаимес има више значења:

 Ринкон де Хаимес (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ринкон де Хаимес (Теопантлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику